Уолуърт може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Уолуърт (окръг, Уисконсин)
 Уолуърт (окръг, Южна Дакота)